Disciplina (conhecimento) — ramo do aulas
 Disciplina (educação) — conjunto de aulas
 Disciplina (controle) — forma de controle de seres humanos
 Disciplina (mitologia) — deidade da mitologia romana
 Disciplina (BDSM) — prática erótica
 Disciplinas (instrumento de penitência) — pequeno chicote utilizado por membros de algumas igrejas cristãs

Desambiguação